La formula molecolare C4H4N2O3 può indicare:
 Acido barbiturico
 5-idrossiuracile

Formule molecolari